Gompitz steht für:
 eine Ortschaft in der kreisfreien Stadt Dresden, Sachsen, siehe Gompitz (Ortschaft)
 einen Ortsteil dieser Ortschaft, siehe Gompitz (Ortsteil)

Siehe auch:
 Gompitz/Altfranken, statistischer Stadtteil, zu dem die Ortschaft Gompitz gehört